

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Bielawka – część wsi Drewno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Bielawka – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Bielawka – kolonia w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary
 Bielawka – część wsi Bielawy w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Bielawka – część wsi Truskolasy-Lachy w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły

Cieki w Polsce
 Bielawka – potok, dopływ Białej Lądeckiej
 Bielawka – struga, dopływ Mlecznej
 Bielawka – potok, dopływ Nysy Łużyckiej
 Bielawka – struga, dopływ Wełny

Zobacz też 
 Bielawa, Bielawy, Bielawki

Przypisy